Глори Алози Олучи (; ) — нигерийская и испанская легкоатлетка, специализирующаяся на беге с барьерами и беге на короткие дистанции, двукратный чемпион Африки, чемпион Европы, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Карьера 

Глори Алози родилась 30 декабря 1977 года в Аматоре (ныне нигерийский штат Абия), в юном возрасте переехала в Испанию и тренировалась в легкоатлетическом клубе в Валенсии. На международных спортивных соревнованиях она стала выступать в 1995 году, в том году завоевала серебряную медаль в беге на 100 м с барьерами на чемпионате Африки среди юниоров, через год повторила достижение уже на чемпионате мира среди юниоров.

В 1996 и 1998 годах Алози побеждала на чемпионатах Африки по лёгкой атлетике. В 1999 году она стала серебряным призёром чемпионатов мира в помещении и на открытом воздухе. 8 августа 1998 года Алози установила рекорд Африки в беге на 100 м с барьерами (12,44 с), который по состоянию на конец 2015 года не побит. 5 июня 1999 года она установила рекорд Африки в беге на 100 м (10,90 с), который только в 2013 году побила Блессинг Окагбаре. В 2000 году Алози приняла участие в Олимпийских играх в Сиднее и завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м с барьерами.

6 июля 2001 года Алози официально получила испанское гражданство. В марте 2002 года она уже как представительница Испании выиграла золотую медаль в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате Европы в помещении, однако позже она была лишена медали, поскольку к тому времени не получила разрешения от нигерийской легкоатлетической ассоциации выступать за другую страну. В том же году Алози выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в Мюнхене, также она завоевала серебряные медали чемпионатов мира в помещениях 2003 и 2006 годов. В 2004 году Алози участвовала в Олимпийских играх в Афинах, но выбыла из борьбы на стадии квалификационных забегов. 27 июня 2004 года Алози установила национальный рекорд Испании в беге на 100 м с барьерами (12,57 с), который в 2008 году побила другая натурализованная нигерийская спортсменка Жозефин Ония.

В 2009 году после частых травм и снижения спортивных показателей Алози приняла решение о завершении карьеры. В последний раз она участвовала в соревнованиях 4 августа 2009 года на Кубке клубов. Алози осталась в лёгкой атлетике, пройдя курсы, стала тренером.

Личная жизнь 

Алози была обручена с нигерийским легкоатлетом Хигинусом Ануго, который специализировался в беге на 400 метров. Они выросли в одной деревне, вместе переехали в Валенсию, чтобы тренироваться там на стипендию МОК. Ануго погиб за несколько дней до начала Олимпийских игр 2000 года, когда по время пробежки в пригороде Сиднея его насмерть сбила машина. Алози подумывала о том, чтобы сняться с соревнований, но всё-таки решила участвовать и посвятила завоёванную медаль Ануго.

В 2004 году Алози вышла замуж за нигерийца Файнбоя Макулая.

Примечания 

Бегуны с барьерами Нигерии
Бегуны с барьерами Испании
Бегуны на короткие дистанции Нигерии
Бегуны на короткие дистанции Испании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике